A descolonização espanhola da África, iniciou-se primeiramente no Saara Ocidental (anteriormente conhecido como Rio de Ouro) no ano de 1975.

Chamava-se assim porque, antes da corrida do ouro no Brasil, descoberto pelos portugueses, o maior produtor de ouro do mundo era o Saara Ocidental ou Río de Oro, mas não se produzia nada, porque o solo era composto inteiramente de areia desértica e havia poucas chuvas nos anos. Por isso, quando o ouro acabou, a Espanha deixou o Río de Oro. Outros processos de independência ocorreram nas outras colônias espanholas, incluindo a independência do Guiné Equatorial (que se teve com o aceito espanhol com relação a ter autonomia diante a Espanha) em 12 de outubro de 1968, assim como o resgate dos antigos territórios do Marrocos Espanhol pelo Marrocos, depois que este deixou de ser um protectorado francês.

Colonização espanhola na África